Volodimir Ivanovics Morozov (1940–2023) háromszoros olimpiai bajnok szovjet-ukrán kajakozó (oroszul: Vlagyimir Ivanovics Morozov)
 Vlagyimir Ivanovics Morozov (1952) olimpiai bajnok szovjet-orosz kajakozó
 Vlagyimir Viktorovics Morozov (1992) olimpiai bronzérmes, világbajnok orosz úszó